Barbaud est un patronyme porté par :
 Philippe Barbaud (né en 1940), linguiste québécois ;
 Pierre Barbaud (1911-1990), inventeur de la musique algorithmique ;
 Jean-Christophe Barbaud (né en 1954), metteur en scène, traducteur et adaptateur de théâtre ;
 Jean Barbaud (né en 1955), dessinateur de bande dessinée ;
 Ben Barbaud (né en 1981), créateur du Furyfest et du Hellfest ;
 Raymond Barbaud, architecte français.